Кастр () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 38 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 26585 осіб у працездатному віці (15-64 років) 18221 була активна, 8364 — неактивні (показник активності 68,5%, у 1999 році було 69,2%). З 18221 активної працювало 15245 осіб (8119 чоловіків та 7126 жінок), безробітних було 2976 (1261 чоловік та 1715 жінок). Серед 8364 неактивних 2921 особа була учнем чи студентом, 2401 — пенсіонером, 3042 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 19037 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 41644,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Сафір Таїдер (*1992) — відомий алжирський футболіст, півзахисник.

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кастр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Тарн